

Geografia 
 Vito – quartiere di Reggio Calabria.
 Vito d'Asio – comune della provincia di Pordenone

Persone 
Vito, nome d'arte di Stefano Bicocchi – attore comico italiano
Vito, nome d'arte di Vito LoGrasso –  wrestler statunitense di origini italiane
Alfredo Vito – uomo politico italiano
Elio Vito – uomo politico italiano
Robert Vito – attore statunitense

Altro 
Vito – nome proprio di persona
Vito – documentario del 2011, diretto da Jeffrey Schwarz, dedicato alla vita di Vito Russo, attivista per i diritti LGBT.

Pagine correlate 
 San Vito (disambigua)